El término cohorte (también, cohortes) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la cohorte romana, una unidad táctica de infantería del antiguo ejército romano; 
 a las cohortes urbanas, una de las unidades de la guarnición de Roma (unidad de élite del ejército romano, creada por el emperador Augusto);
 al estudio de cohorte, un estudio epidemiológico en el que se hace una comparación de la frecuencia de enfermedad entre dos poblaciones, una de las cuales está expuesta a un determinado factor de exposición (o factor de riesgo), al que no está expuesta la otra;
 a una cohorte estadística, un grupo de sujetos que comparten una característica concreta (habitualmente, la edad), como la cohorte demográfica;
 a un cohorte de grupo educativo, un grupo de personas que trabajan juntos sobre la base de un currículum de base, con la finalidad de obtener el mismo grado académico o de desarrollar el mismo proyecto.